Als Großauge bezeichnet man:

 einen Vertreter aus der zoologischen Familie der Priacanthidae, siehe Großaugenbarsche
 eine Fischart, siehe Goldlachs